Danos ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Danos (* 1980), französischer Fußballschiedsrichter
 Pierre Danos (1929–2023), französischer Rugby-Union-Spieler